Суперкубок Італії з футболу 2013 — 26-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 2013 року між чемпіоном Італії «Ювентусом» та володарем кубка «Лаціо». Матчу завершився перемогою «Ювентуса» 4-0. «Ювентус» виграв свій шостий суперкубок (другий поспіль) та зрівнявся за кількістю перемог у турнірі з «Міланом».

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Фінали суперкубка Італії з футболу 

2013
2013 у футболі
Матчі ФК «Ювентус»
Серпень 2013
2013 в італійському спорті